Metalhead, Metal Head oder Metal-Head steht für:
 Anhänger der Musikrichtung und Subkultur Metal
 Metalhead (Album), Musikalbum der Band Saxon aus dem Jahr 1999
 Metalhead (Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 Metalhead (Film) (Málmhaus), isländischer Spielfilm von Ragnar Bragason aus dem Jahr 2013
 Metal Head, Videospiel von Sega aus dem Jahr 1995

Siehe auch
 Metalheadz, britisches Drum-and-Bass-Label